Хоакин Бадахос (; род. 2 августа 1972, Пинар-дель-Рио, Куба) — кубинский и американский писатель, поэт, переводчик, редактор и журналист. Член-корреспондент Североамериканской академии испанского языка. Председатель Комитета по связям с общественностью данной академии.

Автор ряда эссе и критических статей об изобразительном искусстве, теории культуры и литературы. Соавтор «Энциклопедии испанского языка в США» (2008) и «Словаря идиом Латинской Америки» (2010). Его поэзия и беллетристика были опубликованы в разных печатных изданиях на Кубе, в Испании, Франции, США и Мексики. 

В 2014 году им был издан сборник стихов «Пассар Паксарос» (), в который вошли стихи, написанные автором с 1994 по 2004 год.
Сборник представляет собой соединение двух циклов стихов —  «Дом обскура, погруженная деревня»  (, 1994 — 1999) и «Пассар Паксарос» (1998 — 2004).

Он был членом редколлегии журнала «» в Пинар-дель-Рио, который в 1999 году получил . Ныне является исполнительным редактором журнала «Космополитэн»  на испанском языке в Майами, а также критиком и художественным обозревателем «Майами Геральд». Редактор главной страницы Yahoo.

Видеозаписи

Примечания

Ссылки 

 Joaquín Badajoz, Poeta y Ensayista 
 Poetas de Miami: Joaquín Badajoz 
 Joaquín Badajoz 
 Joaquín Badajoz: La poesía no promete otra cosa que el harakiri, la cuchillada limpia y mostrar las entrañas 
 Badajoz, en trineo, hacia la casa del poeta 

Писатели Кубы
Поэты Кубы
Писатели США